Алексе́й Пархо́менко: Пархоменко, Алексей Иванович (1911—1987) — советский художник-постановщик кино и театра, сценограф, декоратор.
 Пархоменко, Алексей Серапионович (1909—1982) — советский математик, специалист в области высшей геометрии, педагог высшей школы.